Favarger ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Favarger (1809–1882), Neuenburger Politiker, Anwalt und Notar
 Albert Favarger (1851–1931), Schweizer Ingenieur und Unternehmer
 Pierre Favarger (1875–1956), Schweizer Politiker
 Jacques Favarger (1889–1967), Schweizer Architekt
 Pierrette Favarger (1924–2015), Schweizer Keramikerin

Favarger steht zudem für:
 Chocolats et Cacaos Favarger, Schweizer Schokoladenhersteller

Siehe auch
 Fabergé